

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Nagórki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Nagórki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Nagórki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

Inne 
 Nagórki – część miasta Olsztyn

Zobacz też 
 Nagórki Dobrskie, Nagórki-Jabłoń, Nagórki-Olszyny, Wyszonki-Nagórki

Linki zewnętrzne